Марко Гајић (Београд, 10. март 1992) српски је фудбалер. Игра у одбрани, а тренутно наступа за Чукарички.

Гајић је у јануару 2021. добио позив за учешће на турнеји репрезентације Србије, састављене претежно од фудбалера из домаће Суперлиге. Дебитовао је крајем истог месеца на пријатељском сусрету са Панамом.

Каријера 
Каријеру је почео у Радничком из Нове Пазове. Прешао је у ОФК Београд током зимског прелазног рока сезоне 2013/14, али је после шест месеци напустио клуб. За ОФК Београд је само једном наступио и то на утакмици Купа Србије. У лето 2014. Гајић је потписао трогодишњи уговор са Јавором из Ивањице. Након две сезоне у Јавору, Гајић током лета 2016. прешао у Вождовац. Две године касније прешао је у Олимпију из Љубљане, где је одиграо укупно 7 званичних утакмица. У јулу 2020. вратио се у Вождовац. Неколико месеци наступао је за Универзитатеу из Крајове, а почетком 2022. потписао је за Раднички 1923 из Крагујевца. Лета исте године прешао је у бањалучки Борац. Средином децембра 2022. потписао је за Чукарички.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1992.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Јавора
Фудбалери ОФК Београда
Фудбалери Радничког Нове Пазове
Фудбалери Олимпије (2005)
Фудбалери Радничког 1923
Фудбалери Борца Бања Лука
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Прве лиге Србије
Српски фудбалски репрезентативци